Koszanowo ist der Name von vier polnischen Ortschaften:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Koszanowo (Włocławek)
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Koszanowo (Śmigiel)
 Koszanowo (Pniewy)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Koszanowo (Brzeżno) (ehemals Kussenow, Kreis Belgard-Schivelbein)